Fiji, les îles Fidji en anglais

Produit 
 Fidji (parfum) de Guy Laroche, créé en 1966 par  et sorti en 1973.
 Fiji (logiciel).
 Fiji Water est une marque américaine d'eau embouteillée à partir d'une source située aux îles Fidji.

Toponyme

Bateau 
 HMS Fiji (58)